Il doppio del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brandon Hawk e Robert Kendrick che hanno battuto in finale Kelly Gullett e Gavin Sontag 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Denis Golovanov /  Luke Smith (primo turno)
 Cédric Kauffmann /  Glenn Weiner (quarti di finale)

 James Blake /  Mardy Fish (quarti di finale)
 Brandon Hawk /  Robert Kendrick (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 2001